Le Tournoi de tennis de Cincinnati 2011 est le septième Masters 1000 de la saison 2011 de l'ATP. Ce tournoi, disputé sur dur, se tient du 15 au . C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Nouvelle contre-performance pour le numéro 2 mondial Rafael Nadal, éliminé en 1/4 de finale par le finaliste sortant Mardy Fish. L'Espagnol venait de perdre d'entrée de jeu au Masters du Canada.
 Après sa défaite en 1/8 de finale du Masters du Canada face à Jo-Wilfried Tsonga, le numéro 3 mondial et tenant du titre Roger Federer est une nouvelle fois prématurément éliminé en 1/4 de finale face à Tomáš Berdych.
 En battant Tomáš Berdych, le numéro 1 mondial Novak Djokovic se hisse en finale d'un Masters 1000 pour la sixième fois cette année.
 Novak Djokovic abandonne en finale face au numéro 4 Andy Murray alors qu'il est mené 6-4, 3-0 à la suite d'une douleur à l'épaule droite. C'est seulement sa deuxième défaite depuis le début de l'année et sa première depuis Roland-Garros.
 Andy Murray remporte son premier Masters 1000 de l'année et son deuxième à Cincinnati après sa victoire de 2008, déjà face à Djokovic.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Masters de Cincinnati
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2011) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi (Western & Southern Financial Group Masters)

Navigation 

Cincinnati
ATP 2011
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en août 2011
2011 dans l'Ohio